Lamia ist der Name folgender Personen:
 die lateinische Bezeichnung einer Hexe (Dämonin), siehe Lamien

 Lamia (Mythologie), eine Figur aus der griechischen Mythologie
 Lamia (Geliebte des Themistokles) (5. Jahrhundert v. Chr.), athenische Hetäre
 Lamia (Geliebte des Demetrios) (* um 340 v. Chr.; † nach 303 v. Chr.), athenische Hetäre

 Lucius Fundanius Lamia Aelianus, römischer Konsul 116
 Lucius Lamia Silvanus, römischer Suffektkonsul 145

Lamia ist ein weiblicher arabischer Vorname, der auch Lamiya und manchmal Lamija oder Lamya geschrieben wird:
 Lamia al-Gailani Werr (1938–2019), irakische Archäologin
 Lamia Messari-Becker (* 1973), deutsche Bauingenieurin 
 Lamya Kaddor (* 1978), deutsche Lehrerin und Islamwissenschaftlerin 
 Lamiya Aji Bashar (* etwa 1998), irakisch-jesidische Menschenrechtsaktivistin

Lamia ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Lamia († 2014), französischer Fußballspieler

Lamia, Weiteres:
 Lamia (Griechenland),  Stadt in Griechenland
 Titularbistum Lamia, Titularbistums der römisch-katholischen Kirche (ehemals in Griechenland)
 LaMia Bolivia, bolivianische Fluggesellschaft
 Lamia (Gattung), aus der Familie der Bockkäfer
  Lamia Endl., Gattung der Portulakgewächse, heute synonym zu Portulaca L., siehe Portulak (Gattung)
 Chiruromys lamia, eine Nagerart, siehe Breitkopfbaumratte
 ein Gedicht von John Keats
 The Lamia, ein Song der Band Genesis auf dem Album The Lamb Lies Down on Broadway aus dem Jahr 1974